Епархия Кайко () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кайко, Бразилия. Епархия Кайко входит в митрополию Натала. Кафедральным собором епархии Кайко является церковь святой Анны.

История 
25 ноября 1939 года Римский папа Пий XII издал буллу «E dioecesibus», которой учредил епархию Кайко, выделив её из епархии Натала. Первоначально епархия Кайко входила в митрополию Куритибы.

16 февраля 1952 года епархия Кайко вошла в митрополию Натала.

Ординарии епархии 
 епископ José de Medeiros Delgado (1941—1951);
 епископ José Adelino Dantas (1952—1958);
 епископ Manuel Tavares de Araújo (1959—1978);
 епископ Heitor de Araújo Sales (1978—1993);
 епископ Jaime Vieira Rocha (1995—2005);
 епископ Manoel Delson Pedreira da Cruz (5.07.2006 — 8.08.2012);
 вакансия.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт ;
 Информация .

Католические епархии Бразилии